Cerro la Jara bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro la Jara (Sandoval County, New Mexico, 2668 m), im Valles Caldera National Preserve	
 Cerro la Jara (Sandoval County, New Mexico, 2712 m), im Santa Fe National Forest